Onderdistrict in Indonesië
 Kutasari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kutasari (Cipari), een plaats in het onderdistrict Cipari, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Kutasari (Baturraden), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kutasari (Kutasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java